Asociación Nacional de Fútbol Amateur puede pertenecer a las siguientes asociaciones:

 Asociación Nacional de Fútbol Amateur (Uruguay), es una asociación uruguaya de fútbol amateur.
 Asociación Nacional de Fútbol Amateur (Chile), es una asociación chilena de fútbol amateur.